Hamburg Cruise Center steht für die drei Kreuzfahrt-Terminals in Hamburg, die durch die Terminalbetriebsgesellschaft Cruise Gate Hamburg GmbH (CGH) als Tochterunternehmen der Hamburg Port Authority (HPA) betrieben werden. Sie verwaltet und vergibt die Liegeplätze an den drei Terminals:
 Hamburg Cruise Center HafenCity (Hamburg Cruise Center 1, CC1), eröffnet 2006, zwei Liegeplätze für Schiffe von 295 und 330 Meter Länge und 12 Meter Tiefgang, bei Einzelbelegung bis 345 Meter Länge
 Hamburg Cruise Center Altona (Hamburg Cruise Center 2, CC2, Kreuzfahrtterminal Altona), eröffnet im Juni 2011, ein Liegeplatz für Schiffe bis 300 Meter Länge und 10,5 m Tiefgang
 Hamburg Cruise Center Steinwerder (Hamburg Cruise Center 3, CC3), eröffnet am 9. Juni 2015, für Schiffe bis 330 Meter Länge und 13 Meter Tiefgang

Geschichte 
Die zwei Kreuzfahrt-Terminals (HafenCity und Altona) wurden bis 2014 durch die HCC Hanseatic Cruise Centers GmbH betrieben. Diese war eine Tochtergesellschaft der AIDA Cruises in Rostock und der Unikai Lagerei- und Speditionsgesellschaft in Hamburg.

Zur Neuordnung des immer bedeutender werdenden Kreuzfahrtgeschäftes auch in Hamburg wurde am 12. September 2014 die Terminalbetriebsgesellschaft CGH Cruise Gate Hamburg als Joint-Venture zwischen HPA und der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) gegründet. Zunächst hielt die HPA 51 % der Anteile, die FHG 49 %. Zur Geschäftsführerin ab Februar 2015 wurde Sacha Rougier bestellt.

Nach der Planung des neuen Cruise Center 3 auf Steinwerder, dessen Bau und der Anlaufphase im zweiten Halbjahr 2015, in der die Erfahrungen der Flughafengesellschaft in Bezug auf Terminalbetrieb mit Gepäck- und Passagiersteuerung von großem Nutzen waren, übertrug die FHG ihre Anteile an der Gesellschaft Anfang 2016 an die HPA, sodass diese jetzt alleiniger Gesellschafter der CGH ist.

Im Jahr 2019 gab es an den Terminals im Hamburger Hafen 210 Anläufe von 42 unterschiedlichen Kreuzfahrtschiffen mit insgesamt rund 810.000 Passagieren, 2018 waren es bei 220 Anläufen 915.000 Passagiere, 2017 bei 198 Anläufen 813.000 Passagiere.

Weblinks 
 Website der Cruise Gate Hamburg GmbH

Einzelnachweise 

Hamburger Hafen
Schifffahrt (Hamburg)
Logistikunternehmen (Hamburg)
Hafenwirtschaft
Verkehrsbauwerk in Hamburg